Jacquey peut se référer à :

Patronymes 
Jacquey est un nom de famille notamment porté par :

 Armand Jacquey (1834-1921), général et homme politique français ;
 Clément Jacquey (né en 2000), archer français ;
 Pauline Jacquey, directrice générale du studio de production de jeux vidéo Ubisoft reflections.

Autres 

 (82926) Jacquey, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.